Marco Steinauer (ur. 13 kwietnia 1976 w Einsiedeln) – szwajcarski skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1992–2006. Jego największym osiągnięciem w zawodach PŚ było dwukrotne zajęcie czwartego miejsca (Planica 1995, Engelberg 1996). Najwyżej w klasyfikacji generalnej PŚ był na 17. miejscu (w sezonie 1995/1996).

W 1998 startował na zimowych igrzyskach olimpijskich w Nagano, gdzie zajął 33. miejsce na dużej skoczni, a wraz z kolegami z reprezentacji uplasował się na 6. pozycji. Najlepszy występ na mistrzostwach świata zanotował w 1995 w Thunder Bay, gdzie był czternasty na normalnej skoczni.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 56. miejsce (K-90), 33. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 45. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 6. miejsce
 2002  Salt Lake City/Park City – 7. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995  Thunder Bay – 14. miejsce (K-90), 38. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 17. miejsce (K-90), 32. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 42. miejsce (K-120)
 2001  Lahti – 36. miejsce (K-116), 25. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 45. miejsce (K-120), 48. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 46. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1995  Thunder Bay – 5. miejsce
 1997  Trondheim – 8. miejsce
 1999  Ramsau – 8. miejsce
 2001  Lahti – 9. miejsce (K-116), 9. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 9. miejsce
 2005  Oberstdorf – 8. miejsce (K-90), 7. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz – 37. miejsce
 1998  Oberstdorf – 34. miejsce
 2000  Vikersund – 30. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1992  Vuokatti – 38. miejsce
 1993  Harrachov – 34. miejsce
 1994  Breitenwang – 33. miejsce
 Drużynowo
 1992  Vuokatti – 5. miejsce
 1993  Harrachov – 9. miejsce
 1994  Breitenwang – 8. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 17.
 sezon 1996/1997: 36.
 sezon 1997/1998: 93.
 sezon 1998/1999: 53.
 sezon 1999/2000: 40.
 sezon 2000/2001: 52.
 sezon 2002/2003: 84.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 16.
 1996/1997 – 17.
 1997/1998 – 70.
 1998/1999 – 47.
 1999/2000 – 44.
 2000/2001 – 42.
 2004/2005 – 68.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997: 28.
 1998: 66.
 1999: 42.
 2000: 42.
 2001: 35.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 38.
 1996 – 34.
 1998 – 18.
 2000 – 49.
 2004 – 50.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 247.
 sezon 1994/1995: 71.
 sezon 1996/1997: 245.
 sezon 1997/1998: 192.
 sezon 1998/1999: 14.
 sezon 1999/2000: 119.
 sezon 2000/2001: 55.
 sezon 2001/2002: 75.
 sezon 2003/2004: 54.
 sezon 2004/2005: 108.
 sezon 2005/2006: 82.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Villach – 26 lipca 1998 (1. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 1998 (3. miejsce)
  Gallio – 24 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Oberstdorf – 29 lipca 2000 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002